Chandragupta Maurya (regeerde 322 - 293 v.Chr.), stichter en eerste keizer van het Mauryarijk in India;
Chandragupta I (regeerde 319 - rond 335 n.Chr.), keizer van het Guptarijk in het noorden van India;
Chandragupta II (regeerde rond 375 - 415 n.Chr.), keizer van het Guptarijk;
Chandragupta III was een hypothetische keizer van het Guptarijk; historici vermoedden diens bestaan op grond van numismatisch bewijs, tot in de late 20e eeuw bleek dat deze Chandragupta III dezelfde persoon was als Vainyagupta, een machthebber die aan het begin van de 6e eeuw over Bengalen heerste en over wie verder zeer weinig bekend is.